Беривил има више значења:
 Беривил (Вирџинија)
 Беривил (Тексас)
 Беривил (Арканзас)